Făgetu de Sus se poate referi la:

Făgetu de Sus, Alba
Făgetu de Sus, Bacău

Vezi și 
 Făgetu (dezambiguizare)